Раа́бе — фамилия.

 Раабе, Вильгельм (1831—1910) — немецкий писатель-романист.
 Раабе, Гедвига (1844—1905) — немецкая актриса.
 Раабе, Генрих (1882—1951) — польский учёный, зоолог, бывший посол Польши в СССР.
 Раабе, Йозеф Людвиг (1801—1859) — швейцарский математик.
 Раабе, Макс (род. 1962) — немецкий певец, основатель и лидер группы «Palast Orchester».
 Раабе, Пауль (1927—2013) — немецкий литературовед.
 Раабе, Петер (1872—1945) — немецкий дирижёр и музыковед.
 Раабе, Теодора (получила известность под фамилией Манкевичувна; 1900—1985) — польская актриса и певица театра, оперы, оперетты, ревю и кино.

См. также